Eldar bezeichnet:
 ein türkischer männlicher Vorname (mit der Bedeutung: Feuerkämpfer, Bezwinger des Feuers)
 ein Elbenvolk in den Romanen von J. R. R. Tolkien, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Elben
 ein technologisch hoch entwickeltes, außerirdisches Volk des Warhammer 40.000-Universums

ELDAR steht als Abkürzung für:
 Elektrolytdatenbank Regensburg, Datensammlung für thermodynamische Daten

ELDAR